Sigmund ist ein Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Sigmund ist eine Nebenform des männlichen Vornamens Siegmund (siehe dort). Eine weitere Form ist Sigismund. Als Familienname existiert auch Sigmundt.

Namensträger

Vorname 
 Sigmund (Wölsungen), Vater des Sigurds in der Edda
 Sigmund der Ältere
 Sigmund Freud (1856–1939), österreichischer Neurologe und Begründer der Psychoanalyse
 Sigmund Gottlieb (* 1951), deutscher Journalist 
 Sigmund Graff (1898–1979), deutscher Dramatiker
 Sigmund Hemmel (um 1520–1565), deutscher Komponist der Reformationszeit
 Sigmund Jähn (1937–2019), der erste Deutsche im All
 Sigmund Lautenburg (1851–1918), österreichischer Theater-Schauspieler, -Regisseur und Theaterdirektor 
 Sigmund Moosauer (1877–1944), deutscher Arzt und erster Sanitätschef der Kriegsmarine
 Sigmund Petruschka (1903–1997), deutscher Jazzmusiker
 Sigmund Romberg (1887–1951), amerikanischer Komponist ungarischer Herkunft

Familienname 
 Anna Maria Sigmund (* 1955), österreichische Historikerin und Autorin
 Anne-Marie Sigmund (* 1941), Präsidentin des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
 Ben Sigmund (* 1981), neuseeländischer Fußballspieler
 Carl Ludwig Sigmund von Ilanor (1810–1883), Siebenbürger Mediziner
David Sigmund (1788–1865), österreichischer Unternehmer und Politiker
 Elisabeth Sigmund (1914–2013), österreichische Kosmetologin
 Elsbeth Sigmund (* 1942), Schweizer Schauspielerin
 Ernst Sigmund (1946–2015), deutscher Physiker und Hochschulrektor 
 Helmut Sigmund (?–2009), österreichischer ORF-Moderator
 Hilarius Sigmund (1665–1734), österreichischer Zisterzienserabt
 Joseph von Sigmund (1820–1901), Diplomat und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Sigmund (* 1945), österreichischer Universitätsprofessor für Mathematik an der Universität Wien
 Oskar Sigmund (1919–2008), deutscher Komponist, Organist und Musikwissenschaftler
 Regina Sigmund (* 1963), deutsche Judoka
 Rudolf Sigmund (1903–1976), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Su Sigmund, österreichische Kostümbildnerin
 Thomas Sigmund (* 1966), deutscher Journalist 
 Wilhelm Sigmund (1903–1982), österreichischer Politiker (SPÖ)

Männlicher Vorname
Familienname